Вольфганг Александр Альберт Едуард Максимільян Райхсграф Берге фон Тріпс (також Трипс; ), зазвичай просто «Вольфганг фон Тріпс» (), ( 4 травня 1928, Кельн, Веймарська республіка —  10 вересня 1961, Автодром Монца, Монца, Італія) — німецький автогонщик, пілот Формули-1 (1956-1961).

Повна таблиця результатів

Формула-1 — Чемпіонат

Посилання

Примітки 

Німецькі автогонщики
Німецькі пілоти Формули-1
Нагороджені Срібним лавровим листом
Переможці Гран-прі Формули-1